Sand kan syfta på:

Sand – ett finkornigt granulärt material
Sand (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Frankrike 

 Sand, Bas-Rhin, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Färöarna 

 Sandur, Färöarna, sýslahuvudort och kommun, Sandoyar sýsla,

Norge 

 Sand, Hedmark, Nord-Odal, 
 Sand, Rogaland, Suldal,

Sverige 

 Sand, Umeå kommun, Västerbotten,

Ungern 

 Sand, Ungern, Zala, 

Robotskapade Färöarnaförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar